Raffaello Morghen, incisore.
 Raffaello Morghen, storico.